Seguros Bolívar Open 2009 steht für folgende Tennisturniere in Kolumbien:

 Seguros Bolívar Open Bogotá 2009 in Bogotá
 Seguros Bolívar Open Bucaramanga 2009 in Bucaramanga
 Seguros Bolívar Open Cali 2009 in Cali
 Seguros Bolívar Open Medellín 2009 in Medellín
 Seguros Bolívar Open Pereira 2009 in Pereira